Die Liste der nordirischen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die seit 1882 von der Irish Football Association (IFA) in einem A-Länderspiel eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes, die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze und die Teilnahme an großen internationalen Turnieren.

Bis 1922 repräsentierte die IFA die gesamte irische Insel (siehe Irische Fußballnationalmannschaft (IFA)), mit der Abspaltung des Irischen Freistaats entstand mit der Football Association of Ireland ein Konkurrenzverband. Beide Verbände hatten in den folgenden Jahrzehnten den Anspruch, das gesamte Irland zu repräsentieren, so dass es eine Reihe von Spielern gab, die für beide Verbände antraten. Die FIFA bot diesem Treiben Anfang der 1950er Einhalt und regelte auch, dass die IFA zukünftig international unter dem Namen Nordirland anzutreten hat (siehe Nordirische Fußballnationalmannschaft).

Die IFA trat lange Zeit nur im Rahmen der British Home Championship gegen die anderen drei Home Nations (England, Wales, Schottland) an, erst 1948 erfolgte das erste offizielle Länderspiel gegen eine nicht-britische Mannschaft. Der Status von vier Partien ist zum jetzigen Zeitpunkt umstritten. Die Einsätze in den Partien gegen Schottland (9. August 1902), Norwegen (25. Mai 1922), Südafrika (24. September 1924) und Frankreich (21. Februar 1928) sind in einem gesonderten Abschnitt erfasst.


Legende 

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Debüt: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes A-Länderspiel absolvierte.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes A-Länderspiel absolvierte.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war.
 Turniere: Nennt wichtige Turniere (Weltmeisterschaften 1958, 1982 und 1986; Europameisterschaft 2016), bei denen der Spieler zum Kader der Nationalmannschaft gehörte. Roy Rea, Tommy Hamill, Sammy Chapman und Bobby Trainor gehörten bei der WM 1958 zum Aufgebot, bestritten aber nie ein A-Länderspiel und sind daher auch nicht in der untenstehenden Liste enthalten. 1982 gehörte mit Johnny Jameson ebenfalls ein Spieler zum Kader, der nie ein A-Länderspiel absolvierte.

Nationalspieler der IFA 
Stand: 27. September 2022 (inkl. dem Nations-League-Spiel gegen Griechenland)

Umstrittene Einsätze

Literatur

Weblinks 
 Spielerindex auf Northern Ireland’s Footballing Greats

Einzelnachweise 

Nordirische Fußballnationalmannschaft
!
Nordirland